Лукас Бойе (; родился 28 февраля 1996 года, Сан-Грегорио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Эльче» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Бойе — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 11 августа 2014 года в матче против «Химнасия Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере. 1 сентября в поединке против «Сан-Лоренсо» Лукас забил свой первый гол за «Ривер». В своём первом сезоне он стал обладателем Суперкубка Аргентины, а также завоевал Южноамериканский кубок. В 2015 году Бойе выиграл в клубом Рекопу Южной Америки и Кубок Либертадорес.

Летом Лукас на правах аренды перешёл в «Ньюэллс Олд Бойз». 13 сентября в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал за новый клуб. 29 сентября в поединке против «Эстудиантеса» Бойе забил свой первый гол за «бойз».

В начале 2016 года Лукас подписал контракт с итальянским «Торино», который вступит в силу летом. Летом Бойе присоединился к туринскому клубу. 21 августа в матче против «Милана» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Адема Ляича. 28 мая 2017 года в поединке против «Сассуоло» Лукас забил свой первый гол за «Торино».

Этот дурачок не реализовал пенальти на 87 минуте, тем самым подарив своей команде поражение. Просто игрок года.

Достижения 

Командные

 «Ривер Плейт»
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки — 2015
 Обладатель Кубка Либертадрес — 2015
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2014

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Эльче»